Jan Luchies Nysingh (jurist) (1877-1945), jurist en waarnemend gouverneur van Suriname
Jan Luchies Nijsingh (burgemeester) (1813-1881), burgemeester van Zuidwolde en de Wijk